Marie Victoire (toneelstuk), een toneelstuk van Edmond Guiraud
Marie Victoire (Halvorsen), toneelmuziek van Johan Halvorsen bij uitvoeringen in Oslo (1911)
Marie Victoire (Respighi), opera van Ottorino Respighi op basis van Guirauds toneelstuk